Седых — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 
 Седых, Андрей (настоящее имя Яков Моисеевич Цвибак; 1902—1994) — журналист, главный редактор газеты «Новое русское слово».
 Седых, Василий Яковлевич (1887—1963) — революционер, партийный и государственный деятель БССР.
 Седых, Виктор Иннокентьевич (1930—2011) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Седых, Владимир Васильевич (род. 1962) — российский дипломат.
 Седых, Вольф Николаевич (род. 1928) — советский, российский общественный деятель, журналист, писатель.
 Седых, Иван Викторович (1904—1943) — широнинец, Герой Советского Союза.
 Седых, Кирилл Фёдорович (1926—2006) — советский и российский энтомолог.
 Седых, Константин Фёдорович (1908—1979) — русский советский писатель.
 Седых, Ксения Дмитриевна (1915—?) — депутат Верховного Совета СССР V созыва.
 
 Седых, Семён Николаевич (1893—1936) — советский партийный и хозяйственный деятель, ректор Пермского университета.
 Седых, Сергей (род. 1983) — российский дзюдоист.
 Седых, Степан Петрович (1901—1941) — советский кадровый военный, участник боев на «Невском пятачке».
 Седых, Татьяна Александровна (род. 1960) — российский журналист.
 Седых, Тихон Павлович (1897—1975) — генерал-майор.
 Седых, Юрий Георгиевич (1955—2021) — советский метатель молота.

Топоним 
 Седых — хутор в Неклиновском районе Ростовской области России.

См. также 
 Седов
 Седой